Il doppio del torneo di tennis Columbus Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bruce Manson e Brian Teacher che hanno battuto in finale Vijay Amritraj e Anand Amritraj 6–1, 6–1.

Teste di serie 

 Robert Lutz /  Stan Smith (primo turno)
 Bruce Manson /  Brian Teacher (campioni)

 Peter Fleming /  Dick Stockton (quarti di finale)
 Tim Gullikson /  Bernard Mitton (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Columbus Open 1981